Smoke (film), een Amerikaanse film uit 1995
Smoke (Lisa Hordijk), het debuutalbum van de Nederlandse zangeres Lisa Hordijk, beter bekend als Lisa Lois
Smoke (Paul Kelly), een muziekalbum van de Australische muzikant Paul Kelly
Smoke (Izzy Stradlin), een muziekalbum van Guns N' Roses-gitarist Izzy Stradlin